Miejscowości i ich części w Polsce
 Kobylin – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Kobylin
 Kobylin – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów 
 Kobylin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Kobylin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Grójec 
 Kobylin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura 
 Kobylin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Kobylin – wieś w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Piątnica 
 Kobylin – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Prostki 

 Kobylin – gmina miejsko-wiejska w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim
 Kobylin – dawna gmina w województwie warszawskim
 Kobylin – gromada w powiecie grójeckim
 Kobylin – gromada w powiecie krotoszyńskim
 Kobylin – stacja kolejowa w Kobylinie

Zobacz też 

 Dekanat Kobylin
 Kobylin-Borzymy
 Kobylin-Borzymy – gromada
 Kobylin-Cieszymy
 Kobylin-Kruszewo
 Kobylin-Kuleszki
 Kobylin-Latki
 Kobylin-Pieniążki
 Kobylin-Pogorzałki
 Klasztor Franciszkanów w Kobylinie